

События 
 Консулы Квинт Фульвий Флакк (3-й раз, плебей) и Аппий Клавдий Пульхр (патриций). Преторы Гней Фульвий Флакк (Апулия), Гай Клав­дий Нерон (Свессула), Марк Юний Силан (Этрурия) и Пуб­лий Кор­не­лий Сул­ла (городской и по делам чужеземцев). Проконсулы Тиберий Семпроний Гракх (Лукания) и Марк Клавдий Марцелл (Восточная Сицилия). Пропреторы Публий Семпроний Тудитан (Цизальпинская Галлия), Публий Корнелий Лентул (Западная Сицилия), Тит Отацилий Красс (флот), Марк Валерий Левин (Греция и Македония) и Квинт Муций Сцевола (Сардиния). Армией в Испании командуют Публий Корнелий Сципион и Гней Корнелий Сципион. Курульные эдилы Марк Корнелий Цетег и Пуб­лий Кор­не­лий Сци­пи­он. Пле­бей­ские эди­лы Луций Вилий Тап­пул и Марк Фун­да­ний Фун­дул.
 Победа Флакка над армией Ганнона. Ганнибал взял Тарент, несколько раз разбил римлян. В Лукании и Апулии истреблены два отряда римлян. Неудачная попытка осадить Капую. Гибель Гракха в Лукании.
 Лето — Карфагенская армия в Сицилии растаяла от болезней. Взятие Сиракуз римлянами Марцелла после 1.5-годовой осады. Гибель Архимеда.
 В Испании карфагеняне неожиданным нападением разгромили два корпуса римских войск, гибель обоих Сципионов. Вся Испания в руках карфагенян.
 Филипп V повёл армию к Лиссу в Иллирии и взял хорошо защищённый город. Большая часть иллирийцев покорилась ему.
 Начало войны в Греции. Спарта, Элида, Мессения, Пергам примыкают к Риму, Ахайя и Вифиния — к Македонии.
 212—207 — Царь Спарты из рода Эврипонтидов Пелоп, сын Ликурга II. Царствовал номинально под опекой тирана Маханида.
 Конец 210-х годов — Римляне употребили огромные суммы на то, чтобы приобрести у одного из азиатских городов и доставить в Рим чёрный камень, который почитался за богиню Кибелу.
 Конец 210-х годов — Военачальник Чжао Та послан Цинь Шихуанди на завоевание Наньюэ (Нам-виета) (Гуандун и Гуанси). Поход неудачен.
 Вторая половина 210-х годов — Обострение классовой борьбы в Греции. Демократические и олигархические перевороты в городах Мессении и Ахайи.

Скончались 
 Архимед, древнегреческий учёный, математик.
 Маний Эмилий Нумида, квиндецемвир священнодействий.

См. также

Примечания